Natàlia Mas i Masdefiol, ex nedadora català de les dècades de 1970 i 1980.
 Natàlia Mas Guix, economista catalana.